Герасимовское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Белгородская область
 Герасимовское сельское поселение — входит в Валуйский район

Орловская область
 Герасимовское сельское поселение — входит в Болховский район
 Герасимовское сельское поселение — входит в Шаблыкинский район